Instrumentierung oder Instrumentation steht für:

 Instrumentation in der Musik
 Instrumentierung (Softwareentwicklung), Erweitern eines Computerprogramms mit Zusatzinformationen zu seiner Verhaltensanalyse
 Instrumentierung (Labortechnik)
 Instrumentierung (Automatisierungstechnik), (Einbau einer) Sensorik zur Beobachtung ausgewählter Prozessgrößen eines automatisierten Systems
 in der Versuchsplanung die Veränderung eines Experiments durch das Messinstrument, siehe Testing (Versuchsplanung)